Ловренчич (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ловренчич, Гергё (род. 1988) — венгерский футболист, вингер клуба «Лех» и сборной Венгрии.
 Ловренчич, Марко (род. 1982) — хорватский профессиональный хоккеист, нападающий.